Geografie
Argentinië:
 Junín (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
 Junín (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
 Junín de los Andes, een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
 Junín (departement van Mendoza), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza
 Junín (departement van San Luis), een departement van de Argentijnse provincie San Luis
 Junín (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires

Colombia:
Junín (Colombia), een gemeente in Colombia

Peru:
 Junín (regio), een regio van Peru
 Junín (provincie), een provincie van Peru
 Junín (stad), een stad in Peru
 Junínmeer, een groot meer in Peru

Venezuela:
 Junín (Táchira), een gemeente in de Venezolaanse staat Táchira

Varia
 Junín (virus), een virus dat voor het eerst in Argentinië aan het licht kwam